Storfors kan syfta på:

 Storfors kommun – en kommun i Värmlands län 1971–
 Storfors – en tätort och centralort i Storfors kommun
 Storfors köping – en tidigare kommun i Värmlands län 1950–1970
 Storfors församling –  en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift 1960–
 Storfors kyrka – en kyrkobyggnad i Storfors i Karlstads stift 1959–
 Storfors distrikt – ett distrikt i Storfors kommun och Värmlands län 2016–
 Storfors bruk – ett bruk i Storfors
 Storfors Bruks AB – ett bolag 1866–1918, uppköpt av Uddeholmsbolaget 1909